Magin est le nom de famille de :
  (né en 1991), joueur de football australien ;
 François Magin, pseudonyme d'un écrivain québécois ;
 Miłosz Magin (1929 - 1999), pianiste et compositeur polonais ;
  (né en 1989), joueur de football australien.

Magin peut également fair référence à :
 Rue Magin à Nantes

Homonymie de patronyme